Continental Cup kan avse:

 IIHF Continental Cup
 Kontinentalcupen i backhoppning
 Continental Cup i curling
 Continental Cup i rullskridskohockey
 Continental Cup i snowboard, uppdelad i Europa Cup, Nor-Am Cup och South American Cup.
 ITU Continental Cup
 Kontinental Cup, trofén som går till KHLs grundserievinnare.